Prouvost est le patronyme de:
Gaëtane Prouvost a été premier prix de violon et de musique de chambre du Conservatoire de Paris
Jean Prouvost (Roubaix,  - Yvoy-le-Marron, ), est un industriel, patron de presse et homme politique français.
Pierre-Emmanuel Prouvost d’Agostino (né en 1968) est un écrivain, musicologue, peintre et historien de l'art français.
Pierre Prouvost (Roubaix, 1931), est un homme politique français.

Autres :
Stade Amédée-Prouvost, stade de football situé à Wattrelos, ancienne enceinte des clubs Excelsior de Roubaix et Club olympique Roubaix-Tourcoing 
Groupe Prouvost (aujourd'hui Groupe Marie Claire), groupe de presse français
 Famille Prouvost
Homonymie de patronyme